Ливърмор () е името на няколко града в САЩ:

 Ливърмор в Калифорния;
 Ливърмор в Кентъки;
 Ливърмор в Мейн;
 Ливърмор в Ню Хампшър;
 Ливърмор в Пенсилвания;

Вижте също 
 Робърт Ливърмор, чието име носи гр. Ливърмор, Калифорния.
 Ливърмор Фолс